Wiora ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Wiora (1892–1971), deutscher Politiker (KPD)
 Melanie Wiora (1969– ), deutsche Foto und Videokünstlerin
 Walter Wiora (1906–1997), deutscher Musikwissenschaftler und Musikhistoriker